

Sigle 
 Central Limit Theorem – Teorema del limite centrale
 Circolo Lavoratori Terni
 Community land trust
 Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion – televisione di stato del Lussemburgo
 Cross Laminated Timber (CLT)

Codici 
 CLT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Charlotte-Douglas, Charlotte (Carolina del Nord), Stati Uniti

Mineralogia 
 Clt – abbreviazione di celestina

Note